En Pologne, Włochów peut désigner :

 Włochów, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Włochów, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.